Gallino peut se référer à :

Patronyme 
  (1904-1999), chef-d'orchestre italien ;
 , footballeur italien ;
  (1804-1884), peintre italien ;
  (1904-?), footballeur italien ;
 Luciano Gallino (1927-2015), sociologue italien ;
 Luigi Gallino (1887-1950), musicien et professeur italien ;
  (1901-?), footballeur italien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme